Пётр Ка́рпович Сопруне́нко () — работник советских органов государственной безопасности, начальник Управления по делам военнопленных и интернированных (УПВИ) НКВД СССР, генерал-майор (1945).

Биография 
Родился в украинской семье рабочего-забойщика. Работал на шахтах Донбасса: саночник, крепильщик, дворовой, лампонос на шахте № 1 Аненского рудника Донецкой губернии с мая 1923 по декабрь 1924. Затем безработный в этом же посёлке при руднике до мая 1925. Рабочий на складе Рудоуправления этого рудника с мая 1925 по апрель 1928. Ученик маркшейдера в Рудоуправлении Аненского рудника с апреля по сентябрь 1928.

Образование получил в школе 1-й ступени в родном селе в 1920; затем в школе красных старшин РККА в 1931 и Военной академии им. М. В. Фрунзе в 1938. Член ВКП(б) с 1928 (член ВЛКСМ в 1925—1932). В РККА с сентября 1928 по ноябрь 1938 командир пулемётного взвода 288-го стрелкового полка 96-й стрелковой дивизии, помощник командира роты команды № 1016, помощник командира части № 1471.

С ноября 1938 до июня 1939 начальник Курсов руководящих оперативных работников НКВД СССР, затем помощник начальника Секретариата НКВД СССР. С сентября 1939 до февраля 1943 начальник Управления по военнопленным и интернированным (УПВИ) НКВД СССР. С февраля 1943 по май 1944 заместитель начальника УПВИ НКВД СССР.

В 1944–1946 начальник Управления НКВД Каменец-Подольской области, начальник УНКВД—УМВД Закарпатской области. 10 марта 1947 переведён в систему ГУЛАГа, заместитель начальника Управления строительства № 865 по военно-строительным батальонам. В 1949—1950 начальник военно-строительных частей Управления строительства № 313 МВД СССР. С 6 апреля 1951 заместитель начальника Управления строительства № 585 и исправительно-трудового лагеря Главного управления промышленного строительства МВД СССР. В марте-ноябре 1953 начальник 55-го, с 27 января 1954 начальник 168-го военно-строительного управления. Со 2 января 1956 начальник штаба военно-строительной части п/я 2510 Главспецстроя Министерства обороны СССР. Уволен (переведён) в запас в сентябре 1963.  

В 1991 году отставной генерал П. К. Сопруненко давал свидетельские показания следователям Главной военной прокуратуре по возбуждённому в связи с Катынским расстрелом уголовному делу. Следователь ГВП А. Ю. Яблоков заявил по этому поводу:  "Собранными по делу многочисленными документами, свидетельскими показаниями, почерковедческими и криминалистическими экспертизами было бесспорно доказано личное участие Сопруненко в организации злодейского убийства польских военнопленных в Катыни, Харькове и Калинине (Твери)".

Звания 
 капитан, 1936;
 майор, 23.12.1938;
 капитан ГБ, 14.03.1940;
 майор ГБ, 17.02.1942;
 полковник ГБ, 14.02.1943;
 комиссар ГБ, 14.12.1943;
 генерал-майор, 09.07.1945.

Награды 
 орден «Знак Почёта», 26.04.1940;
 орден Красной Звезды, 27.09.1943;
 орден Красной Звезды, 15.01.1945;
 орден Отечественной войны 1-й степени, 10.04.1945;
 знак «Заслуженный работник НКВД», 18.02.1946;
 орден Красного Знамени;
 2 медали.

См. также 
 Катынский расстрел
 Старобельский лагерь военнопленных

Примечания

Литература 
 П. К. Сопруненко // 
 Резун В. Б. Тень победы. Тень победы. М.: АСТ, 2002. 
 Соколов Б. В. «Мифическая война. Миражи Второй Мировой». М.: Яуза-Пресс, 2011. ISBN 978-5-9955-0226-5;

Ссылки 
 Сопруненко, Пётр Карпович // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991 (Источники: Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД 1934-1941. М., 1999; Военнопленные в СССР 1939 — 1956. М., 2000)
 Сопруненко, Пётр Карпович на сайте Хронос (Использованы материалы из кн.: Залесский К. А. Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь. М. Вече, 2000)
 Сопруненко, Пётр Карпович // Биографический словарь Альманаха "Россия. XX век" Интернет-проекта «Архив Александра Н. Яковлева» 

Сотрудники НКВД
Организаторы и исполнители Катынского расстрела